Radecki – wieś, w Bułgarii, w obwodzie Sliwen
 Radecki – potok w Beskidzie Żywieckim
 Andrzej Radecki
 Grzegorz Radecki
 Joanna Radecka
 Maria Radecka
 Milena Radecka
 Mikulicz-Radecki
 Jan Antoni Mikulicz-Radecki
 Valerian Bartholomaeus von Mikulicz-Radecki
 Zuzanna Anna Radecka-Pakaszewska